Herman Muntinghe (bestuursambtenaar)
Herman Muntinghe (schrijver)
Herman Muntinghe  (hoogleraar) (1752-1824) hoogleraar godgeleerdheid in Groningen